Brandrud är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 Andreas Brandrud (1868–1957), norsk kyrkohistoriker
 John Brandrud (1921–1994), norsk universitetsbibliotekarie 
 Marius Dybwad Brandrud (född 1976), svensk fotograf

Norska efternamn